ISO 639-1-koderne er tobogstavskoder for sprog, defineret i ISO-standarden 639-1.

ISO 639 består af tre lister, og den efterfølgende liste er sorteret efter sprogkoderne i ISO 639-1. Listen medtager ISO 639-2 og ISO 639-3 hvor disse koder er defineret.

Se også 
 ISO 639
 ISO 639-2

Eksterne henvisninger 

 ISO 639-1 og ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages (hentet 29. oktober 2012) 
 Norske sprogråds liste over navn på sprog

Lister over sprog

la:ISO 639#ISO 639-1
nl:ISO 639#ISO 639-1